Корнелія Марія (Кокі) Ван Енгельсдорп-Гастелаарс (;  , Роттердам) — голландська колишня плавчиня, яка двічі покращила світовий рекорд серед жінок на 100 метрів вільним стилем у 1956 році.

3 березня 1956 року в Амстердамі вона побила 20-річний рекорд 1:04.6 Віллі ден Уден, який, як і Гастелаарс, народився і виріс у Роттердамі. Тільки згодом виявилося, що її час 1: 04.2 був покращенням у гонці Доун Фрейзер за 1: 04.5 у Сіднеї попереднього тижня. 14 квітня Гастелаарс знизила рекорд до 1: 04.0 у своєму домашньому басейні в Східамі. Рішення Нідерландського олімпійського комітету бойкотувати Олімпіаду в Мельбурні того ж року на знак протесту проти вторгнення СРСР до Угорщини призвело до того, що вона втратила ймовірну медаль у дистанції 100 м вільним стилем та естафеті 4 × 100 м.

Вона справді брала участь у літніх Олімпійських іграх 1960 року, але на той момент вже перевершила свої сили і фінішувала сьомою на 100 м вільним стилем.

Примітки

Посилання 
EUROPEAN SWIMMING CHAMPIONSHIPS (WOMEN).   gbrathletics.com

Народились 1938
Нідерландські плавчині
Рекордсмени світу з плавання
Призери з плавання чемпіонатів Європи з водних видів спорту
Плавчині вільним стилем